Диклосмта́ (др. назв. — Дзана-Корт, Барза-Лам; , , ) — горный массив в восточной части Большого Кавказа на гребне Снегового хребта, являющегося природной границей Чечни, Дагестана и Грузии. Топонимия: (), в переводе «Снеговой хребет». В основном сложен нижнеюрскими глинистыми сланцами и песчаниками.

Массив многовершинный, наиболее высокие вершины:
 Центральная Диклосмта, высота 4285 м (высшая точка массива, координаты 42°31’ северной широты и 45°46’ восточной долготы);
 Восточная Диклосмта, высота 4275 м;
 Западная Диклосмта.

От соседних вершин и горных массивов отделён перевалами:
 Восточный Дикло, высота 3780 м
 Западный Дикло, высота 3715 м
 Нислия, высота 3870 м

Массив имеет значительное оледенение, общая площадь девяти крупных постоянных ледников — 5,1 км². Ледники питают реки Хуландой, Черо, Гакко, а также притоки реки Харгабе.

Этимология 
С вайнахского название горы переводится как «Передняя (противоположная) вершина», в грузинский и русский язык название горы попало в искаженной форме. В переводе с грузинского: «Мта» — гора, «Дикло» — одно из старейших покинутых бацбийских аулов Тушетии, расположено у подножья горы.

В дореволюционной географической литературе гора Диклос-Мта упоминается как Дзана-Корт. Что буквально переводится как «Гора, просящая дождя» — название, своими корнями уходит в языческое прошлое.

Ф. В Тотоев, Дзана-Корт упоминает как чеченское название горы.

История восхождений 
В августе 1892 года немецкий путешественник Готфрид Мерцбахер первым поднялся на эту вершину.

Населённые пункты 
У подножья горы располагаются сельские населённые пункты: грузинские — Дикло (к юго-западу) и Ибцохи (к югу); чеченские — Хуландой (к северу); дагестанские — Хушет (к югу) и Гакко (к востоку).

Галерея

Примечания

Литература 
 

Тушетия
Горные вершины Чечни
Горные вершины Дагестана
Горные вершины Грузии
Горные вершины Кавказа